Water Eaton est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Water Eaton, quartier de Milton Keynes, Buckinghamshire
Water Eaton, hameau du Oxfordshire
Water Eaton, localité du Staffordshire

Homonymie de toponyme